Кураш на Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях проходил в Ашхабаде, Туркменистан, с 20 по 22 сентября 2017 года на Арене боевых искусств.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Литература 

 Медалисты по событиям

Cсылки 
 

Азиатские игры в помещениях